3 miejscowości w Polsce:
 Wojkowo – osada w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Wojkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Wojkowo (osada) – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek